Leidyula sloani är en snäckart som först beskrevs av Cuvier 1816.  Leidyula sloani ingår i släktet Leidyula och familjen Veronicellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
sloani